Джеймс Альфред Э́ннис III (; род. 1 июля 1990 года, Вентура, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Профессиональная карьера

Драфт НБА 
Джеймс Эннис был выбран на драфте НБА 2013 года во втором раунде под общим 50-м номером клубом «Атланта Хокс», однако впоследствии был продан в команду «Майами Хит». Летом 2013 года он выступал за «Хит» в Летней лиге НБА. Клуб из Майами хотел, чтобы игрок выступал в клубе Лиги развития «Су-Фолс Скайфорс». «Майами Хит» не могли из-за ограничений подписать Джеймса Энниса на минимальную заработную плату НБА. В лиге развития игрок мог заработать 25 тысяч долларов США, поэтому он принял решение играть в Австралии.

29 октября 2014 года Эннис дебютировал в НБА в открытии сезона «Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс». За 14 минут игры он набрал 5 очков и сделал 2 подбора.

10 ноября 2015 года Эннис вместе с Марио Чалмерсом был обменян в команду «Мемфис Гриззлис» на Джарнелла Стоукса и Бено Удриха.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Джеймс Эннис на сайте nbadleague.com
 Джеймс Эннис на сайте longbeachstate.com

Баскетболисты США
Игроки «Перт Уайлдкэтс»
Игроки «Пиратас де Кебрадильяс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки БК «Хапоэль» Хайфа
Игроки БК «Самара»